Courtonne ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Marie Hippolyte Courtonne (1846–1908), französischer Offizier im Generalstab
 Marcel Courtonne (1883–1954), französischer Komponist und Organist